Huayuan bezeichnet:

 Huayuan (花垣县), Kreis des Autonomen Bezirks Xiangxi in der chinesischen Provinz Hunan

 Huayuan (Dongkou) (花园镇), Großgemeinde im Kreis Dongkou in der chinesischen Provinz Hunan
 Huayuan (Huayuan) (花垣镇), Großgemeinde im Kreis Huayuan in der chinesischen Provinz Hunan
 Huayuan (Huoqiu) (花园镇), Großgemeinde im Kreis Huoqiu in der chinesischen Provinz Anhui
 Huayuan (Laoling) (花园镇), Großgemeinde der Stadt Laoling in der chinesischen Provinz Shandong
 Huayuan (Lindian) (花园镇), Großgemeinde im Kreis Lindian in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Huayuan (Pi) (花园镇), Großgemeinde im Kreis Pi in der chinesischen Provinz Sichuan
 Huayuan (Santai) (花园镇), Großgemeinde im Kreis Santai in der chinesischen Provinz Sichuan
 Huayuan (Xiaochang) (花园镇), Großgemeinde im Kreis Xiaochang in der chinesischen Provinz Hubei
 Huayuan (Yuechi) (花园镇), Großgemeinde im Kreis Yuechi in der chinesischen Provinz Sichuan

 Huayuan (Barkol) (花园乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Barkol im Autonomen Gebiet Xinjiang, Volksrepublik China
 Huayuan (Biyang) (花园乡), Gemeinde im Kreis Biyang in der chinesischen Provinz Henan
 Huayuan (Danfeng) (花园乡), Gemeinde im Kreis Danfeng in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Huayuan (Dongzhi) (花园乡), Gemeinde im Kreis Dongzhi in der chinesischen Provinz Anhui
 Huayuan (Guannan) (花园乡), Gemeinde im Kreis Guannan in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Huayuan (Hanbin) (花园乡), Gemeinde im Stadtbezirk Hanbin von Ankang in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Huayuan (Jialing) (花园乡), Gemeinde im Stadtbezirk Jialing von Nanchong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Huayuan (Kumul) (花园乡), Gemeinde der Stadt Kumul im Autonomen Gebiet Xinjiang, Volksrepublik China
 Huayuan (Minquan) (花园乡), Gemeinde im Kreis Minquan in der chinesischen Provinz Henan
 Huayuan (Ruichang) (花园乡), Gemeinde der Stadt Ruichang in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Huayuan (Tancheng) (花园乡), Gemeinde im Kreis Tancheng in der chinesischen Provinz Shandong
 Huayuan (Xiahuayuan) (花园乡), Gemeinde im Stadtbezirk Xiahuayuan von Zhangjiakou in der chinesischen Provinz Hebei

 Huayuan (Aihui) (花园街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Aihui von Heihe in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Huayuan (Guixi) (花园街道), Straßenviertel der Stadt Guixi in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Huayuan (Kecheng) (花园街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Kecheng von Quzhou in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Huayuan (Muye) (花园街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Muye von Xinxiang in der chinesischen Provinz Henan
 Huayuan (Nangang) (花园街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Nangang von Harbin in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Huayuan (Nankai) (华苑街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Nankai von Tianjin, Volksrepublik China
 Huayuan (Xiangcheng) (花园街道), Straßenviertel der Stadt Xiangcheng in der chinesischen Provinz Henan
 Huayuan (Zhenxing) (花园街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Zhenxing von Dandong in der chinesischen Provinz Liaoning

 Huayuan (Caojing) (花园社区), Einwohnergemeinschaft der Großgemeinde Caojing in der Stadt Shanghai
 Huayuan (Shaoshan) (花园村), Dorf der Gemeinde Shaoshan in der Stadt Shaoshan der chinesischen Provinz Hunan
 Huayuan (Qiaonan) (花园村), Dorf in der Großgemeinde Qiaonan in der chinesischen Provinz Shaanxi